Farnese bezeichnet:
 Farnese, eine italienische Adelsfamilie
 Farnese (Latium), einen Ort in Italien
 Villa Farnesina, eine Villa in Trastevere (Rom)

Farnese ist der Familienname folgender Personen:
 Agnese Farnese († 1509), italienische Adelige
 Alberto Farnese (1926–1996), italienischer Schauspieler

 Antonio Farnese (1679–1731), Herzog von Parma und Piacenza
 Costanza Farnese (1500–1545), Tochter von Papst Paul III.
 Elisabetta Farnese (1692–1766), Königin von Spanien

 Gabriele Francesco Farnese († 1475), italienischer Adeliger
 Girolamo Farnese (1599–1668), italienischer Kardinal und Herzog von Latera
 Giulia Farnese (genannt la Bella; 1474–1524), italienische Mätresse von Papst Alexander VI.
 Guido Farnese († 1328), Bischof von Orvieto

 Orazio Farnese (1531–1553), Herzog von Castro
 Ottavio Farnese (1524–1586), Herzog von Parma und Piacenza

weiters:
 The Farnese Blue, ein tropfenförmig geschliffener Diamant, Erstbesitz: Elisabeth Farnese

Siehe auch:
 Farnesische Sammlungen im Museo Archeologico Nazionale in Neapel
 Palazzo Farnese